Gilbert White peut faire référence à :
 Gilbert White (1720-1793), naturaliste et ornithologue britannique considéré comme un pionnier de l'écologie ;
 Gilbert Fowler White (1911-2006), géographe américain.